51-й чемпионат СССР по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с декабря 1988 по апрель 1989 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 30-й раз в своей истории и в 5-й раз подряд выиграла команда ЦСКА.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительном 12 команд провели двухкруговой турнир по туровой системе. 8 лучших вышли в четвертьфинал плей-офф, где были распределены на 4 пары. Победители вышли в полуфинал и далее по системе с выбыванием разыграли места с 1-го по 4-е. По такой же системе места с 5-го по 8-е разыграли команды, проигравшие в четвертьфинальных сериях.

Команды, занявшие на предварительном этапе 9—12-е места, провели 4-х круговой турнир по туровой системе. Худшая по его итогам команда покидает высшую лигу. Команда, занявшая 11-е место, проводит переходные матчи со 2-й командой 1-й лиги.

Высшая лига

Предварительный этап

Плей-офф

За 9—12 места

Итоговая расстановка 
 1. ЦСКА
 2. «Динамо» Московская область
 3. «Автомобилист» Ленинград
 4. «Искра» Одинцово
 5. «Локомотив» Киев
 6. «Север» Новосибирск
 7. СКА Минск
 8. «Радиотехник» Рига
 9. «Шахтёр» Донецк
 10. «Дорожник» Алма-Ата
 11. «Локомотив» Харьков
 12. «Уралэнергомаш» Свердловск

Свердловский «Уралэнергомаш» покидает высшую лигу. Его меняет победитель турнира 1-й лиги одесский «Политехник».

В переходных матчах харьковский «Локомотив» победил ростовский СКА и сохранил место в высшей лиге.

1-я лига  
 1. «Политехник» Одесса
 2. СКА Ростов-на-Дону
 3. «Куроаппаратура» Вильнюс
 4. «Динамо» Ворошиловград
 5. «Калев» Таллин
 6. МВТУ Москва
 7. «Динамо» Сочи
 8. ЦСКА-2 Москва
 9. «Азот» Черкассы
 10. «Динамо» Ленинград
 11. «Динамо» Ташкент
 12. «Кристалл» Саратов

Призёры 
 ЦСКА: Олег Антонов, Ярослав Антонов, Павел Борщ, Александр Гордиенко, Андрей Кузнецов, Валерий Лосев, Игорь Рунов, Юрий Сапега, Александр Сороколет, Геннадий Черемисов, Александр Чёрный. Тренер — Владимир Кондра.

 «Динамо» (Московская область): Дмитрий Акимов, Вячеслав Бойко, А. Дива, Александр Иванов, Юрий Иванов, Евгений Красильников, С. Прокопьев, В. Уколов, Дмитрий Цветков, Сергей Чеботарёв, Сергей Чижов, Владимир Шкурихин. Тренер — Виктор Радин.

 «Автомобилист» (Ленинград): Альберт Дилленбург, Игорь Загорский, Дмитрий Кувичка, Владимир Самсонов, Виктор Сидельников, Олег Согрин, В. Станулевич, О. Новиков, Михаил Трифонов, Сергей Федяев, Юрий Чередник, Олег Шатунов. Тренер — Вячеслав Платонов.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди мужчин
1989 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1989 году
1988 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1988 году